Э́нтони Ма́ркус Шалу́б (; род. 9 октября 1953) — американский актёр. Лауреат четырёх премий «Эмми», а также «Тони» и «Золотого глобуса». Наиболее известен по ролям в сериалах «Крылья» (1991—1997), «Детектив Монк» (2002—2009) и «Удивительная миссис Мейзел» (2017 — ).

Известность Шалубу также принесли роли в фильмах «Бартон Финк» (1991), «Большая ночь» (1996), «Люди в чёрном» (1997), «Поли» (1998), «Осада» (1998), «В поисках Галактики» (1999), «Дети шпионов» (2001), «Тринадцать привидений» (2001), «Человек, которого не было» (2001) и «1408» (2007).

Ранние годы 
Шалуб родился в Грин-Бее, штат Висконсин. Джо Шалуб, отец будущего актёра, — ливанец-маронит, родители матери — также уроженцы Ливана. Помимо Тони в семье было десять детей.

В 1980 году успешно окончил Йельский университет. В 20 лет актёр переехал в Кембридж, штат Массачусетс, где четыре года играл в одном из местных театров.

Карьера 
В 1992 году Шалуб был номинирован на престижную театральную премию «Тони» за главную роль в спектакле «Откровения с моим отцом».

Первую роль в кино сыграл в 1986 году в фильме «Ревность», где он работал с именитыми актёрами Джеком Николсоном и Мерил Стрип.

C 2002 по 2009 года Шалуб играл детектива Эдриана Монка в успешном телесериале «Детектив Монк», за которую он получил три премии «Эмми» и один «Золотой глобус».

Личная жизнь 
С 1992 года Шалуб женат на актрисе Брук Адамс. У них есть две приёмные дочери.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Висконсинского университета в Грин-Бей
Выпускники Университета Южного Мэна
Выпускники Йельской школы драмы
Киноактёры США